Itó Acusi (1983), japán színművész
 Itó Acusi (1964), japán birkózó
 Itó Acusi (1983), japán labdarúgó